Cañaveral se puede referir a:
 Cañaveral, comunidad de plantas donde la caña es un miembro dominante.

Lugares
 Cañaveral, un municipio en la provincia de Cáceres, en España.
 Cañaveral, una localidad en el departamento de Tumbes, en Perú.
 Cañaveral, una localidad en la provincia de Coclé, en Panamá.
 Cañaveral, una localidad en la provincia de Ngäbe-Buglé, en Panamá.
 Cabo Cañaveral, base aérea estadounidense que cuenta con instalaciones espaciales de la NASA.
 Cabo Cañaveral, una ciudad en Florida, Estados Unidos.